

Bande dessinée 

 Simo est le titre d'une revue de bande dessinée à contraintes créée par Nyls O., Jo Manix et Fil-Hyp.

Patronyme 

 Ana María Simo (1943-), écrivaine et dramaturge cubaine ;
 Anna Simó i Castelló (1968-), philologue et femme politique espagnole ;
 Augustine Simo (1978-), joueur camerounais de football ;
 Fidji Simo (1985-), une des dirigeantes de Facebook ;
 Isabel-Clara Simó (1943-2020), écrivaine et journaliste espagnole ; 
Philippe Simo, entrepreneur et vloggeur camerounais; 
 Sándor Simó (1934-2001), réalisateur hongrois.
Augustine Simo, joueur de football camerounais

Toponyme 

 Simo, commune finlandaise.

Autres 
 Simo est un genre de coléoptères de la sous-famille des Entiminae
Homonymie de patronyme
Patronyme italien
Patronyme hispanique